Richard Egan ist der Name folgender Personen:

* Richard Egan (Schauspieler) (1921–1987), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Richard Egan (Diplomat) (1936–2009), US-amerikanischer Unternehmer und Diplomat